Молина може да се отнася за:
 Алфред Молина (р. 1953), английски актьор
 Анхела Молина (р. 1955), испанска актриса
 Карлос де Молина (1788-1855), испански принц
 Ото Перес Молина (р. 1950), гватемалски политик
 Хуан Игнасио Молина (1740-1829), чилийски биолог